Abreviatures:
 ENO o English National Opera, companyia d'òpera londinenca
 Eno, abreviatura per l'enzim enolasa
 Toponímia:
 Eno (Finlàndia), antic municipi de Finlàndia
 Eno, afluent del Danubi, que passa per Suïssa, Àustria i Alemanya, vegeu Inn (riu)
 Biografies: Brian Eno, compositor de música electrònica
 Eno (tribu) són una tribu d'amerindis dels Estats Units dels Boscos del Sud-est